Зо́я Зо́рина:
 Зорина, Зоя Александровна (род. 1941) — советский и российский этолог, занимается сравнительным изучением мышления животных.
 Зорина, Зоя Георгиевна (1946—2020) — советский и российский учёный-финноугровед, лингвист, доктор филологических наук, профессор, заслуженный деятель науки Республики Марий Эл.